Samantha Wells (ur. 2 sierpnia 1989 w Waratah) – australijska narciarka dowolna, specjalizująca się w skokach akrobatycznych, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2012 r. Występowała także w zawodach FIS Race, Pucharu Europy oraz Pucharu Północnoamerykańskiego. W 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Voss, zajmując szóste miejsce. Na rozgrywanych rok później igrzyskach olimpijskich w Soczi była osiemnasta. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2015/2016, kiedy to zajęła 33. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji skoków akrobatycznych była ósma.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach 
  Deer Valley – 4 lutego 2016 (Skoki akrobatyczne) – 2. miejsce
  Beidahu – 18 grudnia 2016 (Skoki akrobatyczne) – 3. miejsce

Skoki akrobatyczne

Przypisy

Bibliografia 
 
  

Australijscy narciarze dowolni
Australijscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1989